La FA Cup 1948-1949 è stata la sessantottesima edizione della competizione calcistica più antica del mondo. È iniziata il 4 settembre 1948 e si conclusa il 30 aprile 1949 con la vittoria del Wolverhampton Wanderers per 3-1 nella finale unica di Wembley contro lo Leicester City.

Calendario

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Quarto turno

Quinto turno

Sesto turno

Semifinale

Ripetizione

Finale

Voci correlate
 FA Premier League 1948-1949
 Football League Championship 1948-1949
 Football League Cup 1948-1949

Collegamenti esterni 
 The FA Cup - sito ufficiale

Calcio nel 1948
Calcio nel 1949
1948-1949